Rusałka (Poznań) – jezioro w Poznaniu
 Rusałka (Szczecin) – jezioro w Szczecinie
 Rusałka (Wilkowo) – jezioro w Wilkowie (Jeziorkach), w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Milejewo